Geografia
Miejscowości w USA:
 Teller – miasto w stanie Alaska, w okręgu Nome
Hrabstwa w USA:
 Teller – hrabstwo w stanie Kolorado

 Osoby
 Edward Teller (1908–2003) – amerykański fizyk
 John Teller (ur. 1983) – amerykański narciarz dowolny
 Miles Teller (ur. 1987) – amerykański aktor

 Inne
 Penn & Teller – amerykański duet komików i iluzjonistów
 (5006) Teller – planetoida